Aljaž ist ein slowenischer Familienname und ein männlicher Vorname.

Namensträger

Familienname 
 Jakob Aljaž (1845–1927), römisch-katholischer Priester und Komponist

Vorname 
 Aljaž Bedene (* 1989), britisch-slowenischer Tennisspieler
 Aljaž Casar (* 2000), slowenischer Fußballspieler
 Aljaž Cotman (* 1994), slowenischer Fußballtorhüter
 Aljaž Osterc (* 1999), slowenischer Skispringer

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Slowenischer Personenname